Menekrates ist der Name folgender Personen:

 Menekrates (Adoptivvater des Apollonios), Adoptivvater der Künstler Apollonios und Tauriskos von Tralles
 Menekrates (Architekt), angeblicher Architekt nach Varro
 Menekrates (Bildhauer, Pergamonaltar), Bildhauer und einer der Urheber des Gigantenfrieses auf dem Pergamonaltar
 Menekrates von Elaia, Historiker, Schüler des Xenokrates

 Menekrates (Flottenführer), Freigelassener und Flottenführer des Sextus Pompeius, 1. Jahrhundert v. Chr.
 Menekrates von Kerasa, Bischof von Kerasa in Lydien im Jahr 451
 Menekrates (Kitharöde), Kitharöde Neros, der ihm Siegeslieder für Wagenrennen schrieb
 Menekrates (Komödiendichter), Dichter der alten Komödie
 Menekrates von Kyzikos, Epigrammatiker, bekannt für sein Grabepigramm
 Menekrates von Milet, Grammatiker
 Menekrates von Nysa bei Tralles, schrieb vergleichende Studien über Ilias und Odyssee
 Menekrates von Samos, Dichter der Anthologie
 Menekrates von Smyrna, Dichter der Anthologie
 Menekrates von Syrakus, Arzt mit dem Beinamen Zeus
 Menekrates von Theben, Bildhauer, um 100 v. Chr.
 Menekrates (Tragiker), attischer Tragiker
 Menekrates von Xanthos, Historiker, vermutlich 4. Jahrhundert n. Chr.
 Tiberius Claudius Menekrates, Arzt, 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr.
 Marcus Plautius Menecrates, Maler